Моргенште́рн (от  — утренняя звезда):

 Моргенштерн () — холодное оружие ударно-дробящего действия в виде металлического шарика, снабжённого шипами.

Персоналии 

 Моргенштерн, Алишер Тагирович (Morgenshtern; род. 1998) — российский рэпер.
 Моргенштерн, Виктор Викторович (1907—1986) — советский режиссёр документального кино.
 Моргенштерн, Захар Иосифович (1892, Лодзь — 1947, Москва) — учёный-патологоанатом. Доктор медицинских наук, профессор
 Моргенштерн, Зинаида Лазаревна (1912—1987, Москва) — советский физик-оптик
 Моргенштерн, Израиль Маркович (1903—1941) — деятель компартии Румынии.
 Моргенштерн, Исаак Григорьевич (1932—2008) — библиографовед, доктор педагогических наук, профессор.
 Моргенштерн, Карл Симон (1770—1852) — филолог и нумизмат.
 Моргенштерн, Лина (1830—1909) — немецкая писательница, редактор, педагог и общественный деятель.
 Моргенштерн, Майя (род. 1962) — румынская актриса театра и кино.
 Моргенштерн, Мартин (род. 1982) — австрийский футболист.
 Моргенштерн, Оскар (1902—1977) — американский экономист немецкого происхождения.
 Моргенштерн, Семён Григорьевич (1868—1952) — русский и советский учёный-виноградарь, профессор.
 Моргенштерн, Семён Михайлович (1922—1991) — советский фотограф.
 Моргенштерн, Соня (род. 1955) — восточно-германская фигуристка, выступавшая в одиночном разряде.
 Моргенштерн, Софи (1875—1940) — польско-французский психиатр и психоаналитик.
 Моргенштерн, Томас (род. 1986) — австрийский прыгун с трамплина.
 Моргенштерн, Христиан (1871—1914) — немецкий поэт, писатель и переводчик, классик немецкой литературы.
 Моргенштерн, Христиан Эрнст Бернгард (1805—1867) — немецкий художник-пейзажист.
 Моргенштерн, Эрин (род. 1978) — американская писательница.
 Моргенштерн, Ян (род. 1980) — немецкий музыкант и композитор.
 Моргенштерн, Януш (1922—2011) — польский кинорежиссёр и продюсер.

Составные фамилии 
 Виснер-Моргенштерн, Юрай Карло (1783—1855) — хорватский композитор и хоровой дирижёр.

См. также

Примечания